Клеричи () — итальянская фамилия, буквально означающая «(из) клириков, священников». Известна с XII века.

 Известные носители
  (род. 1963) — итальянская журналистка и телеведущая.
 Клеричи, Джанни (1930—2022) — итальянский спортивный журналист и писатель, член Международного зала теннисной славы.
 Клеричи, Джанфранко (род. 1941) — итальянский кино- и телесценарист.
  (1929—2007) — итальянский велогонщик, победитель «Джиро д’Италия» (1954).
 Клеричи, Энрико (1862—1938) — итальянский минералог и геолог, известный первым получением раствора Клеричи.

Примечания